Nunarsuaq bezeichnet:
 Nunarsuaq, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, Alanngorsuup Imaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, Torsukattak), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nunarsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland